Fairfield East (Nieuw-Zuid-Wales) - plaats in Australië
 East Fairfield (Ohio) - plaats in de Verenigde Staten
 East Fairfield (Vermont) - plaats in de Verenigde Staten